Amour et Honneur, un film japonais réalisé par Yōji Yamada (2006) ;
 Amour et Honneur, un film américain réalisé par Danny Mooney (2013).